Хавана Браун (урождённая Анжелик Менье; род. ) — австралийская певица, танцовщица и диджей. В 2008 году Браун заключила контракт с Island Records Australia и работала там в качестве диджея. Работая в этой звукозаписывающей компании, она выпустила сборник «Crave», который содержал ремиксы песен других исполнителей. Это позволило ей участвовать в турах вместе с такими исполнителями, как Бритни Спирс, Рианна, Pussycat Dolls, Крис Браун и Энрике Иглесиас.

Хавана Браун совершила свой дебют в 2011 году с песней «We Run the Night», которая заняла пятое место в австралийском ARIA Charts и три раза была удостоена платинового диска от Австралийской ассоциации звукозаписывающих компаний. Этот сингл принёс Браун две номинации на ARIA Music Awards: «Прорыв года» и «Самый продаваемый сингл». После этого успеха Браун подписала договор с американской звукозаписывающим лейблом Universal Republic, благодаря шведскому продюсеру RedOne и его лейблу 2101 Records. Ремикс «We Run the Night», исполненный совместно с Pitbull, вышел в США под продюсерством RedOne. Песня заняла первое место в Hot Dance Club Songs и 26 в Billboard Hot 100. Этот ремикс также был включён в мини-альбом «When the Lights Go Out», который вышел в июле 2012 года.

Жизнь и карьера

Ранняя жизнь и начало карьеры 
Хавана Браун родилась в Австралии, в городе Мельбурн, в семье, прибывшей с острова Родригес. До того, как она стала диджеем, Браун подписала контракт с британской группой «Fishbowl» и звукозаписывающим лейблом. Они были готовы выпустить свой первый сингл под британским лейблом, но группа распалась, и Браун стала заниматься диджеингом. Потом она стала выступать по всему Мельбурну, также как и Lou Lou’s, а в дальнейшем и по всей Австралии.

2008—2009 годы: «Crave» и туры 
В 2008 году Хавана Браун подписала контракт с Island Records Australia, после чего босс этой звукозаписывающей компании спросил её, что незаинтересованна ли она в создании сборника. Она уже тогда занималась выпуском своего сборника под лейблом Island Records Australia. В октябре 2008 года она участвовала в концертном туре «Good Girl Gone Bad Tour», который был организован в поддержку третьего студийного альбома Рианны, а в мае 2009 в Doll Domination Tour, проводимый группой Pussycat Dolls. В обоих турах Браун участвовала только на территории Австралии. Она также поддержала Бритни Спирс во время европейского турне «Circus Tour». Она также поддержала Бритни и в Австралии в ноябре 2009 года.

С декабря 2009 года Браун каждую субботнюю ночь вела радиошоу «Party People», который вещается на всю Австралию через сеть «Today Network».

2011 год — 2013: дебют и международное признание 

В апреле 2011 года Браун участвовала в австралийском турне Криса Брауна F.A.M.E. Tour. 29 апреля 2011 года Хавана выпустила свой дебютный сингл «We Run the Night», который был написан и спродюсирован Касси Дэвисом (Cassie Davis) и Сноб Скриллой (Snob Scrilla) производства дуэта «More Mega». Песня заняла пятое место в ARIA Charts и была три раза удостоена платинового диска от Австралийской ассоциации звукозаписывающих компаний за продажу 210 000 копий. 4 сентября 2011 года Браун рассказала австралийскому «The Daily Telegraph», что она подписала контракт с американским лейблом Universal Republic Records, благодаря лейблу 2101 Records, принадлежащему шведскому продюсеру RedOne. Официальный ремикс «We Run the Night», который был изменён RedOne и дополнен рэпом Pitbull, вышел в США 27 сентября 2011 года. Этот ремикс занял первую строчку в американском чарте «Hot Dance Club Songs». Второй сингл Браун — «Get it», вышел в свет 9 сентября 2011 года и занял 38 место в ARIA Chart. 20 апреля 2012 года Хавана выпустила промозапись под названием «City of Darkness».

Дебют её мини-альбома «When the Lights Go Out» состоялся 17 июля 2012 года. Австралийская версия этого мини-альбома включала в себя пять новых песен, в то время как в американской версии был также ремикс от RedOne «We Run the Night». 18 июля 2012 года она была приглашена на телешоу «В Америке есть таланты». В августе 2012 года Хавана Браун вместе с Timomatic и Тайо Крузом участвовала в австралийском турне Pitbull на Planet Pit World Tour. Браун представляла Австралию на первом Азиато-Тихоокеанском телефестивале песни, который прошёл в концертном зале KBS в Сеуле — столице Южной Кореи, 14 октября 2012 года. Летом 2013 года певица записала совместный сингл «Turn It Up» с «независимым королём» японской хип-хоп музыки — AK-69.

2013: Flashing Lights 
11 октября состоялся дебют студийного альбома Браун «Flashing Lights», который занял шестое место на ARIA Charts. При создании альбома Браун сотрудничала с RedOne, R3hab, Кейсси Дэвис, Snob Scrilla и Afrojack. В альбоме также содержатся ранеевыпущенные треки, включая «We Run the Night», «Big Banana» and «You'll Be Mine». Альбом находился в процессе создания ещё в 2011 году, когда вышла в свет песня «We Run the Night», которая была продана в США более чем в миллион копий и участвовала в чартах по всему миру. В 2012 и 2013 годах Браун работала над альбомом в США. Главный сингл «Flashing Lights» вышел 23 августа 2013 года и занял 68 место на ARIA Singles Chart. «Flashing Lights» занял первое место на Hot Dance Club Songs: уже в третий раз для Хаваны. Второй сингл «Warrior» вышел 27 сентября 2013 года, заняв первоначально 32 место, а затем 11. Хавана Браун получила платиновый диск за этот сингл, который был продан более чем в 70 000 копий. 14 октября Браун исполнила «Warrior» на австралийском музыкальном реалити-шоу «The X Factor».

Влияние 
Хавана Браун заявила, что Джанет Джексон оказала на неё сильное влияние. Браун сказала: «Она — мой кумир, и я хочу быть Джанет Джексон! Но Диджеем-слэшом-Джанет Джексон. Я хочу получить возможность устроить большое представление: я хочу танцоров, я хочу фейерверки, я хочу всё это!».

Дискография

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Популярные синглы

Промозаписи

Клипы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 

Диджеи Австралии
Артисты, известные под псевдонимами
Музыканты в стиле синти-поп
Поп-вокалисты Австралии